Heracleum hypoleucum är en flockblommig växtart som beskrevs av Roberto de Visiani. Heracleum hypoleucum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
hypoleucum